Legistik bezeichnet:
 die Lehre vom weltlichen römischen Recht (im Gegensatz zur Kanonistik)
 die Lehre von der formalen Gestaltung von Rechtsvorschriften, siehe Rechtsförmlichkeit